Bessan steht für:
 Bessan, Gemeinde im Département Hérault, Region Okzitanien, Frankreich

Bessan ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Bessan (* 1993), beninischer Fußballspieler
 Léon Bessan (* 1971), beninischer Fußballspieler